Adolphe Kornman (1927-2013), survivant de la Shoah à Paris, qui sera plus tard le premier président de Radio Shalom.
 Mary Kornman (1915-1973), actrice américaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif